La Rochette ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 La Rochette (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 La Rochette (Ardèche) im Département Ardèche
 La Rochette (Charente) im Département Charente
 La Rochette (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 La Rochette (Savoie) im Département Savoie
 La Rochette (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 La Rochette, Ortschaft in der Gemeinde Lully im Département Haute-Savoie
mit Namenszusatz:
 La Rochette-du-Buis im Département Drôme

Siehe auch:
 Larochette